Асенкритовка — названия населенных пунктов:

Казахстан 
 Асенкритовка — село в Тарановском районе Костанайской области.

Россия 
 Асенкритовка — исчезнувшая деревня в Локтевском районе Алтайского края.